

Miejscowości i ich części w Polsce 
 WG TERYT jest ich 10, w tym 1 podstawowa
 Wyręby – część wsi Rajbrot w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Lipnica Murowana
 Wyręby – część wsi Racławice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Wyręby – część wsi Rożnowice w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Wyręby – część wsi Stara Wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Limanowa
 Wyręby – część wsi Podole-Górowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądecki, w gminie Gródek nad Dunajcem
 Wyręby – część wsi Nowa Jastrząbka w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Lisia Góra
 Wyręby – część wsi Olszyny w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Rzepiennik Strzyżewski
 Wyręby – wieś w województwie podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Dynów
 Wyręby – część kolonii Mostowlany-Kolonia w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Wyręby – kolonia wsi Wierzbica w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy

Zobacz też 
 Wyręby Siemienickie – wieś w województwie łódzkim
 Wielkie Wyręby, Małe Wyręby – wsie w województwie pomorskim
 Dołubowo-Wyręby – wieś w województwie podlaskim
 Osnówka-Wyręby – wieś w województwie podlaskim
 Wyrąb
 Wyrębów